Der Hungaroring ist eine Motorsport-Rennstrecke in Ungarn. Sie befindet sich am Rande der Gemeinde Mogyoród, nordöstlich von Budapest und 9 km Luftlinie oder Fußweg westlich von Gödöllő. Seit 1986 gastiert regelmäßig die Formel 1 im Rahmen des Großen Preises von Ungarn dort. Das Rennen von 1986 war der erste GP während des Kalten Krieges, der in einem kommunistischen Land ausgetragen wurde. Im Zuge des Neubaus der Strecke 1985 durch den ungarischen Staat für umgerechnet rund 15 Millionen DM (7,67 Millionen Euro) wurde auch ein Erlebnispark errichtet (Hungaroring Adventure Park).

Die Strecke liegt direkt an der Autobahn M3 und zirka 20 km entfernt vom Budapester Zentrum. In einem Tal gelegen sind 80 Prozent der Strecke von den rund 50 Hektar Tribünen zu sehen. Durch diese ideale Lage wird der Hungaroring auch oft als flacher Teller bezeichnet, denn auf seinem Rand sitzen die Zuschauer, während sie das Rennen beobachten. Die Strecke ist als anspruchsvoller Kurs bekannt, der nur wenige gute Überholmöglichkeiten bietet.

Die Formel 1 wird bis mindestens 2026 in Ungarn gastieren.

2014 wurde auch ein Rennen der DTM auf dem Hungaroring ausgetragen.

Die Strecke

Streckendaten 

 Erbaut: 1986
 Architekt: István Papp
 Länge: 4381,08 m
 Anzahl der Kurven: 16
 Kleinster Radius: 20 m
 Größter Radius: 400 m
 Höhenunterschied: 36 m
 Länge der Start-Zielgerade: 788,9 m
 Größter Anstieg: 6,2 %
 Größtes Gefälle: 7,0 %

Strecke im Einzelnen 
 1986 wurde die Strecke mit einer Länge von 4013,786 m übergeben.
 1989 wurde für das Formel-1-Rennen eine kleine Korrektur vorgenommen: Die Strecke wurde um 45 m kürzer, da man eine Kurvenkombination durchgeschnitten hatte, um dadurch eine weitere Überholmöglichkeit zu schaffen und die Strecke schneller zu machen.
 1997 brachte der Umbau der Start- und Zielgeraden, dass die Strecke nun wieder um ein paar Meter auf 3.982 m anwuchs. Der kleinste Radius betrug zu diesem Zeitpunkt 20 m, der größte betrug 400 m. Die Länge der Start-Zielgerade betrug 700 m, wodurch Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreicht werden konnten. Die Breite der Rennstrecke in der Start- und Zielgeraden betrug 15 m, an anderen Stellen verringerte sich die Breite auf 10 bzw. 11 m. Der Untergrund bestand aus einer 20 cm hohen Kiesschicht, auf der 20 cm Beton aufgetragen wurde. Der Fahrbahnbelag darauf bestand aus einer 3–5 cm dicken Asphaltschicht. Der relative Höhenunterschied zwischen dem tiefsten und höchsten Punkt der Rennstrecke betrug 36 m. Der größte Anstieg betrug 6,4 %, das größte Gefälle war 6,7 %.
 2003 wurden nach Einwilligung der FIA, der FOM und den ungarischen Staatsbehörden (MNASZ) umfangreiche Rekonstruktionsarbeiten durchgeführt. Dabei wurde die Start-Zielgerade um 202 m verlängert, wodurch die Streckenlänge auf 4.383,08 m zunahm.

Alle Sieger von Formel-1-Rennen in Mogyoród 

RekordsiegerFahrer: Lewis Hamilton (8), Michael Schumacher (4), Ayrton Senna (3)Fahrernationen: Großbritannien (13), Brasilien/Deutschland (je 6)Konstrukteure: McLaren (11), Ferrari/Williams (je 7)Motorenhersteller: Mercedes (13), Renault (9), Ferrari (7)Reifenhersteller: Goodyear (13), Pirelli (10) Bridgestone (9)

Anmerkungen 
1986 erschien in Ungarn ein Computerspiel namens Hungaroring.

Weblinks 

 Hungaroring Sport AG (ungarisch/englisch/deutsch)

Einzelnachweise 

 
Rennstrecke in Ungarn
Formel-1-Rennstrecke
Motorrad-WM-Rennstrecke
Permanente Rennstrecke